Masters of Curling 2012, kobiecy i męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbył się w dniach 14-18 listopada w Brantford, w Ontario. W sezonie 2012/2013 był to czwarty kobiecy turniej wielkoszlemowy, w przypadku mężczyzn - pierwszy.

Była to pierwsza edycja turnieju, w którym rywalizacja toczyła się pośród dwóch płci. Masters of Curling w konkurencji pań było kontynuacją Sun Life Classic.

Zastosowano w tej edycji unikalny system rozgrywek. 18 rozstawionych drużyn zostało podzielonych na trzy grupy, w których rozgrywa się Round Robin. Do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. 16 pozostałych zespołów (Tier Two) grało systemem pucharowym, do wyłonienia dwóch najlepszych, które również znalazły się w ćwierćfinale.

Zawody pań wygrała ekipa Rachel Homan, która w finale pokonała 8:3 Chelsea Carey. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się być Kevin Koe, w decydującym meczu zwyciężył 5:7 nad Jimem Cotterem.

Mecze rozgrywano na 4 obiektach:
 Wayne Gretzky Sports Centre – większość Round Robin mężczyzn, runda finałowa kobiet i mężczyzn
 Brantford Golf & Curling Club – większość Round Robin kobiet
 Paris Curling Club – Tier Two kobiet
 Brant Curling Club – Tier Two mężczyzn



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
15 listopada 2012; 8:30

Sesja 2. 
15 listopada 2012; 12:30

Sesja 3. 
15 listopada 2012; 16:00

Sesja 4. 
15 listopada 2012; 19:30

Sesja 5. 
16 listopada 2012; 8:30

Sesja 6. 
16 listopada 2012; 12:00

Sesja 7. 
16 listopada 2012; 15:30

Sesja 8. 
16 listopada 2012; 19:00

Tie-breaker 
17 listopada 2012; 9:00

Tier Two Triple

Runda A

Runda B

Runda C

Runda kwalifikacyjna

Runda finałowa

Ćwierćfinały 
17 listopada 2012; 20:30

Półfinały 
18 listopada 2012; 8:00

Finał 
18 listopada 2012; 13:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
14 listopada 2012; 19:00

Sesja 2. 
15 listopada 2012; 8:30

Sesja 3. 
15 listopada 2012; 12:00

Sesja 4. 
15 listopada 2012; 15:30

Sesja 5. 
15 listopada 2012; 19:30

Sesja 6. 
16 listopada 2012; 8:30

Sesja 7. 
16 listopada 2012; 12:00

Sesja 8. 
16 listopada 2012; 15:30

Sesja 10. 
16 listopada 2012; 19:00

Tie-breaker 
17 listopada 2012; 9:00

Tier Two Triple

Runda A

Runda B

Runda C

Runda kwalifikacyjna

Runda finałowa

Ćwierćfinały 
17 listopada 2012; 20:30

Półfinały 
18 listopada 2012; 8:00

Finał 
18 listopada 2012; 13:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2012/2013
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  
  

World Curling Tour
2012 w curlingu